Georg Reuling ist der Name folgender Personen:

* Georg Reuling (Mediziner) (Georg Friedrich Reuling; 1739–1799), deutscher Generalarzt 
 Georg Reuling (Politiker) (Johann Georg Ludwig Reuling; 1785–1857), deutscher Steuerbeamter und Politiker, MdL Hessen
 Georg Reuling (Mediziner) (1839–1915), deutsch-amerikanischer Ophthalmologe